Davies to najbardziej typowe walijskie nazwisko, pochodzące od imienia patrona tego kraju, a poza nim zapisywane jako Davis.

Znane osoby należące do tej rodziny:
 Norman Davies, brytyjski historyk

Przypisy